Polska

 Koprzywnica – miasto w woj. świętokrzyskim
 Koprzywnica – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Koprzywnica – dawna gromada
 Czechy
 Kopřivnice – miasto w kraju morawsko-śląskim 

 Słowacja
 Koprivnica – wieś i gmina  w kraju preszowskim, w powiecie Bardejów 

 Chorwacja
 Koprivnica – miasto, stolica żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej 

 Słowenia
 Koprivnica – wieś w gminie Krško

 Bułgaria
 Kopriwsztica (bułg. Копривщица) – miasto